Смт:
 Затишшя — Одеська область, Роздільнянський район

Села:
 Затишшя — Волинська область, Ковельський район, колишній (до 2020 року) Шацький район
 Затишшя — Запорізька область, Гуляйпільський район
 Затишшя — Одеська область, Подільський район
 Затишшя — Тернопільська область, Кременецький район
 Затишшя — Харківська область, Харківський район
 Затишшя — Чернігівська область, Бобровицький район

Інше
 Затишшя — станція Одеської дирекції Одеської залізниці
 Старе Затишшя — мікрорайон у складі міста Харкова.

Примітки